Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud erano i detentori del titolo e lo hanno difeso battendo in finale Santiago González e David Marrero con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (campioni)
  Pablo Carreño Busta /  Pablo Cuevas (semifinale, ritirati)

 Santiago González /  David Marrero (finale)
 Julio Peralta /  Horacio Zeballos (primo turno)

Wild card 

  Guido Andreozzi /  Nicolás Kicker (primo turno)

 Renzo Olivo /  Guido Pella (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Argentina Open 2017